Alcmena – asteroide della fascia principale di circa 61 km di diametro
 Alcmena – tragedia scritta nel V secolo a.C. da Eschilo
 Alcmena – personaggio della mitologia greca, sposa di Anfitrione
 Alcmena – genere di ragni della famiglia Salticidae
 Erebia alcmena – specie di farfalla della famiglia Nymphalidae